

Флашинг — місто, штат Мічиган
 Флашинг — селище, штат Огайо